Die Coppa Italia 1969/70, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1969/70, gewann der FC Bologna. Bologna setzte sich in der Finalrunde vor dem AC Turin durch und konnte die Coppa Italia zum ersten Mal überhaupt gewinnen. Einen Punkt Vorsprung auf Torino konnte die Mannschaft von Trainer Edmondo Fabbri aufweisen. Man wurde Nachfolger des AS Rom, der sich im Vorjahr vor US Cagliari durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits im Viertelfinale ausschied.

Als italienischer Pokalsieger 1969/70 qualifizierte sich der FC Bologna für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man bereits in der ersten Runde gegen den DDR-Vertreter FC Vorwärts Berlin ausschied.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Entscheidungsspiel 
Die beiden Gruppensieger mit der geringsten Punktzahl spielten in einem Entscheidungsspiel den letzten verbleibenden Viertelfinalteilnehmer aus.

|}

Viertelfinale 

|}

Entscheidungsspiele 

|}

Finalrunde 

|}

Siegermannschaft

Siehe auch 
 Serie A 1969/70

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1969/70
Fußballsaison 1969/70